

Янополь — село в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Янополь — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства